El topónimo Joppa puede hacer referencia a dos lugares de Estados Unidos:

 Joppa, un lugar designado por el censo en el estado de Alabama.
 Joppa, una villa en el estado de Illinois.
 Joppa otro nombre para la ciudad de Jaffa (Israel)